

Каратал — село, Айиртауський район, Північноказахстанська область
 Каратал — село, Актогайський район, Карагандинська область
 Каратал — село, район Біржан-сала, Акмолинська область
 Каратал — село, Єрейментауський район, Акмолинська область
 Каратал — село, Єсільський район, Північноказахстанська область
 Каратал — село, Зайсанський район, Східноказахстанська область
 Каратал — село, Келеський район, Туркестанська область
 Каратал — село, Коксуський район, Жетисуська область
 Каратал — село, Уаліхановський район, Північноказахстанська область
 Каратал — село, Уїльський район, Актюбинська область
 Каратал — село, Урджарський район, Абайська область
 Каратал — село, район Шал-акина, Північноказахстанська область
 Каратал (річка) — річка, впадає у Балхаш

Каратал — присілок, Баймацький район, Башкортостан
 Каратал — присілок, Давлекановський район, Башкортостан
 Каратал — селище, Кувандицький міський округ, Оренбурзька область

Див. також 
 Каратали
 Караталово
 Каратальське